Het verlangen (boek), boek van Hugo Claus
Het verlangen (film), film van Joram Lürsen
 Het verlangen (beeld), beeldengroep van Margot Berkman en Eline Janssen in Ouder-Amstel